Miejscowości w USA:
 Waupun – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Waupun – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac

Gminy w USA:
 Waupun (ang. Waupun Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac